Нагорье — форма рельефа.

Топонимы

Белоруссия 

 Нагорье — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 

 Нагорье — деревня в Красноборском районе Архангельской области, Телеговское сельское поселение.
Нагорье — деревня в Красноборского района Архангельской области, Черевковское сельское поселение.
Нагорье — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Нагорье — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Лесковское сельское поселение.
Нагорье — деревня в  Нюксенском районе Вологодской области, Нюксенское сельское поселение.
 Нагорье — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Нагорье — село в Переславском районе Ярославской области.